Первый дивизион 1973/1974 — 71-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 31 августа 1973 года и закончился 5 мая 1974 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1973/1974
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1973 году
Спорт в Бельгии в 1974 году